Барбара Бюхнер (; , ) — австрийская детская писательница.

Биография 
В 1968 окончила гуманитарную гимназию в Вене. Работала независимым журналистом. Пробовала свои силы в литературе. Помещала статьи на различные темы в таких журналах, как «Neue frau», «Zeit-Magazin» и «Madame».
Позже, обучалась архивному делу. Нескольких раз побывала за границей в Англии и Ирландии, где работала в качестве переводчика.

Творчество 
В 1988 году вышла первая её книга. Барбара Бюхнер — автор книг для детей и молодёжи, в жанре фэнтези, сценариев для фильмов ужасов.

Избранная библиография 

 Im Sog falscher Propheten
 Das Gasthaus zur Mitternacht
 Die Drachen
 Der Aufstand der Drachen
 Das Imperium der Drachen
 Feuernacht
 Irrlicht
 Das Mädchen in der Glaskugel
 Und Joni, die wird Polizist
 Das Geheimnis der alten Fabrik
 Keine Angst vor Rasputin
 Geheimnisvolle Briefe
 Flucht aus dem Geisterhaus
 Das Geheimnis im Geisterschloss
 Zeffy gewinnt das Spiel
 Cleo, Theo und die Vampirkatze
 Falscher Verdacht
 Julia — Die Macht des Wunderheilers
 Wirbel um Ronas Rockband
 Black Box, ISBN 3-03900-032-2
 Schwarzer Koffer, weißes Kreuz
 Zur Hölle mit Harold
 Aus dunkler Tiefe ISBN 3-453-12691-2
 Tierschutzverein «Setter»
 Fühl mal ob dein Herz noch schlägt
 Das Sektenfragebuch, ISBN 3-8000-1594-3;
 Viele Frösche und ein Prinz
 Der Pestarzt, ISBN 3-86506-069-2
 Im Netz des Wahrsagers
 Das Institut
 Die Sterbehelfer
 Falsche Zeugen
 Die schwarze Köchin
 Einmal Socken mit Senf, bitte
 Tanzen will ich, tanzen!
 Das verquorksmoggelte Mädchen
 Die 7 Vogelscheuchen
 Blut und Rosen
 Schnee mit dunklem Schatten, ISBN 3-401-02597-X
 Die Sklaven des Traumfressers, ISBN 3-401-02068-4
 Die vier dummen Freunde
 Eddies Gespenster, ISBN 3-85191-327-2
 Crash Time
 Vatertage, ISBN 3-85191-292-6
 Bunte Flügel hat die Liebe
 Tanz mit dem Satan Arena, ISBN 3-401-02585-6
 Blutopfer , ISBN 3-453-15627-7
 Wer einmal stiehlt …
 Nadine, mein Engel, ISBN 3-85191-258-6
 Mr. Primwhoozle
 Die Weihnachtsbraut, ISBN 978-3-902802-08-8

Награды 
 1977 — Государственная премия австрийской журналистики по делам молодежи.

Примечания

Ссылки 
 Произведения Б. Бюхнер в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Писательницы XX века
Писательницы XXI века
Писательницы Австрии
Детские писатели Австрии
Авторы литературы ужасов
Журналистки Австрии